Рекорды скорости:
 Рекорды скорости на наземном транспорте (автомобиле, мотоцикле, велосипеде)
 Рекорды скорости на рельсах
 Рекорды скорости в авиации (см. История авиации)
 Рекорды скорости на воде (в т. ч. под водой и под парусом): Комитет по ратификации мировых рекордов скорости под парусом (, WSSRC)